Arconada hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Martín Arconada (1853-1935), escritor y religioso español.
 Jerónimo Arconada (1884-19??), escritor y religioso español.
 Juan Bautista Arconada (1890-1934), religioso español.
 Riccardo Arconada (1892-1964), escritor y religioso español.
 César M. Arconada (1898-1964), escritor español.
 Dámaso Arconada Merino (1904-1936), mártir católico español.
 Armando R. Arconada (1949-), escritor español.
 Luis Miguel Arconada (1954-), portero español de la Real Sociedad.
 Gonzalo Arconada (1961-), entrenador de fútbol español - hermano del portero.
 María José Arconada (1963-), Trabajadora Social y escritora española.
 José Arconada (1964-), atleta español.
 Tomás Arconada (1973-), escritor español.
 Carlos Arconada: Doctor en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura.

Lugares 
 Arconada (Burgos), pedanía del municipio de Carcedo de Bureba, comarca de La Bureba, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Arconada (Palencia), municipio en la provincia de Palencia, comarca de Tierra de Campos, Castilla y León.
 Monasterio de Nuestra Señora de Arconada, en Ampudia, provincia de Palencia, comarca de Tierra de Campos, Castilla y León.